Biquini, banyador femení de dues peces
 Biquini (entrepà), entrepà calent de pa de motlle, pernil dolç i formatge
 Bikini Kill, grup de rock nord-americà
 Atol de Bikini, a les Illes Marshall
 Sala Bikini, antiga sala de ball de Barcelona
 Bikini Bottom, Fons de Bikini és la ciutat fictícia on viu Bob Esponja